Aurore (voornaam)
 Eos
 Aurore (automerk), een Frans automerk
 Aurore (film), een Canadese film uit 2005
 Vrijmetselaarsloges:
 loge  onder het G.O.B. Aurore Stanleystad (Congo) (1957-19XX)
 loge  onder D.H. Aurore Brugge (België) (19XX)
 slapende loge onder het G.O.B. Aurore Oudenaarde (België) (18XX-XXXX)